Příjmení Aichele nosí více různých osobností:

 Erwin Aichele (1887–1974) – německý malíř
 Hains Aichele (1911–1948) – švýcarský reprezentant v bobování
 Paul Aichele (1859–1924) – německý sochař

Podobná příjmení 
 Aichel

Německá příjmení
Židovská příjmení